tamponada tylna nosa, tamponada przednia nosa – zatrzymanie krwawienia w wyniku ucisku zewnętrznej siły na naczynia krwionośne
 tamponada serca – stan przedostania się krwi do jamy osierdziowej

Terminologia medyczna